Završje (Slovenië), dorp in Slovenië
 Završje (Brestovac), dorp in Kroatië, gemeente Brestovac
 Završje (Grožnjan), dorp in Kroatië, gemeente Grožnjan
 Završje (Sibinj), dorp in Kroatië, gemeente Sibinj